Gabriel Darrieus (1859-1931) : officier de marine français;
 Georges Darrieus (1888-1979) : ingénieur et scientifique français.

Paronyme 
 Gérard Darrieu, né Gérard Raoul Julien Darrieumerlou (1925-2004), acteur français.

Voir aussi 
 Éolienne Darrieus
Patronyme français